Felip I de Hessen (1504–1567) fou landgravi de Hessen des de 1518, quan fou declarat major d'edat, fins a la seva mort l'any 1567.

Orígens familiars 
Felip va néixer a Marburg, Hessen el 13 de novembre de 1504, fill del landgravi Guillem II de Hessen i d'Anna de Mecklenburg.

<center>

Casa de Hessen
Persones commemorades per l'Església Evangèlica en Alemanya
Persones de Marburg
Morts a Kassel
Religiosos alemanys